El Presidente – rapper e beatmaker italiano
El Presidente – gruppo musicale pop rock scozzese
El Presidente – album dell'omonima band del 2005
El Presidente – film filippino del 2012
El Presidente – storia a fumetti della serie Sammy del 1973
El Presidente – cocktail cubano